Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jiří Hřebec e Jan Kodeš che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann 6-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (secondo turno)

  Arthur Ashe /  Charlie Pasarell (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1976